Emilio Rodríguez Ayuso (1845-1891), arquitecte espanyol impulsor d'estil neomudèjar
 Emilio Rodríguez Barros (Ponteareas, 1923), ciclista espanyol.
 Emilio Rodríguez Zapico (León, 1944 - Huete, 1996), pilot automobilístic espanyol que va arribar a participar en la Fórmula 1